Yasu pode significar:
Yasu, localidade japonesa da província de Fukuoka.
Yasu, localidade japonesa na província de Kochi.
Yasu, cidade japonesa na província de Shiga.
Distrito de Yasu, na província de Shiga, no Japão.
Rio Yasu, rio japonês.

Desambiguação